Year of the Dragon (film), een Amerikaanse film uit 1985 van regisseur Michael Cimino
 Year of the Dragon (album), het negende album van de Duitse italodisco- en dance-band Modern Talking